Кошаркашки турнир на Летњим олимпијским играма 2000. је седми кошаркашки турнир на Олимпијских игара на којем су учествовале жене. Турнир је одржан у Сиднеју, Аустралија. На завршном турниру је учествовало укупно 12 репрезентација и одиграно је укупно 46 утакмица. Ово је био први женски кошаркашки турнир на олимпијадама на којој су почеле да играју професионалне играчице из ВНБА.

Земље учеснице турнира 
Свакој репрезентацији је омогућено да има највише 12 играча. На турниру је укупно било 144 играчица који су представљали 12 репрезентација учесница. На кошаркашком турниру је одиграно укупно 46 утакмица.

Резултати

Прелиминарна фаза

Група A

Група Б

Класификациона група од 9. до 12. места

Финална фаза

Класификациона група од 5. до 8. места

Медаље

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Званични МОКов извештај са кошаркашког турнира 
 ФИБА
 Званични МОКов извештај са олимпијаде

Кошарка на Летњим олимпијским играма 2000.
Кошарка за жене на Летњим олимпијским играма

ca:Bàsquet als Jocs Olímpics d'estiu del 2000
tr:2000 Yaz Olimpiyatları/Basketbol